Andropadus montanus é uma espécie de ave da família Pycnonotidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Camarões e Nigéria.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências
  BirdLife International. 2000. Threatened Birds of the World. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, U.K.

   Collar, N.J. and Andrew, P. 1988. Birds to Watch. The ICBP World Checklist of Threatened Birds. ICBP Technical Publication No. 8. Page Bros. (Norwich) Ltd, Norfolk, England.
   Collar, N.J., Crosby, M.J. and Stattersfield, A.J. 1994. Birds to Watch 2. The World List of Threatened Birds BirdLife International. Page Bros (Norwich) Ltd, U.K.

Ligações externas
   BirdLife International
   Zipcodezoo

Andropadus
Aves descritas em 1892